Cotti ima više značenja:
 Cotti, Chieti
 Cotti, Rieti